Баби — фамилия. Известные носители:

 Баби, Парвин (1949—2005) — индийская киноактриса и модель.
 Баби, Владимир Зиновьевич (1913—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Бабизм, или Вера Баби — религия, созданная Бабом в 1844 году в Иране.